Sigurður Vigfússon ist der Name folgender Personen:

* Sigurður Vigfússon (Archäologe) (1828–1892), isländischer Archäologe
 Sigurður Vigfússon Íslandströll (1691–1752), isländischer Schulmeister und Bezirksvorsteher